Jeremoabo (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Jeremoabo (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia